Joshua har følgende betydninger:

 Josva – en person i jødisk mytologi.
 Joshua (musikproducer) – en dansk producer.